Detta är en lista över USA:s delstater efter folkmängd (med bebodda icke-statliga jurisdiktioner inkluderade för jämförelse) från och med 1 april 2010, datumet för USA:s folkräkning 2010. De nio mest folkrika delstaterna består av något mer än hälften av den totala befolkningen. De 25 minst befolkade delstaterna består av mindre än en sjättedel av den totala befolkningen.

Metodik
United States Census Bureau räknar de personer som är bosatta i USA, inklusive medborgare, icke-medborgare, permanent bofasta och icke-medborgare långsiktiga besökare. Civila och militära federalt anställda som tjänstgör utomlands och deras anhöriga räknas i hemlandet.

Elektorfördelning
Baserat på data från folkräkningen vart tionde år tilldelas varje delstat en andel av de 435 platserna i USA:s representanthus även om varje stat är garanterad minst en plats, oavsett befolkning. Denna fördelning bygger på den andel av varje delstats befolkning med den i de femtio delstaterna tillsammans (utan hänsyn till befolkningen i District of Columbia, Puerto Rico eller andra territorier). Elektorskollegiet är det organ som vart fjärde år väljer president och vicepresident. Varje delstats representation i elektorskollegiet är lika med delstatens totala antalet medlemmar i båda kamrarna i USA:s kongress. Den 23:e ändringen i USA:s konstitution beviljar District of Columbia, som är skild från någon delstat, tre röster. Mer precist, det blir så många röster i elektorskollegiet som det skulle ha om det vore en delstat men inte fler röster än den delstat med minst antal röster, som för närvarande är tre (till exempel Wyoming). Således är den totala representation i kollegiet 538 medlemmar (lika med 100 senatorer plus 435 representanter, plus tre medlemmar för District of Columbia). De 11 mest folkrika delstaterna, vilket motsvarar 56% av befolkningen, har en majoritet av elektorskollegiets röster, tillräckligt för att välja president.

Delstater och territorier

—  inte tillämplig

  har inga bofasta innevånare, men knappt 300 personer är stationerade på ön, främst relaterade till verksamheter i USA:s flygvapen. Alla andra öområden under USA:s överhöghet är obebodda.

Se även
 Lista över USA:s delstater efter befolkningstäthet
 Lista över USA:s delstater efter storlek

Referenser
Allmänna
 
 
 
 
 Statistical Abstract of the United States, 1995, U.S. Census Bureau, Section 29: Outlying Areas, Table No. 1347. Land Area and Population Characteristics, by [Outlying] Area: 1990 (sid 828). Hämtdatum: 29 maj 2011
Specifika

USA:s delstater efter folkmängd
Delstater, folkmängd